

Format 
Prawo gry w ćwierćfinale zagwarantowało sobie 8 zespołów (po cztery najlepsze z grup A i B), które rozegrały mecze u siebie i na wyjeździe. Zwycięzcy spotkań zagrali w Final Four, który odbył się pomiędzy 7–8 maja, tak jak w poprzedniej edycji, w hali Papp László Budapest Sportaréna w Budapeszcie.

Zakwalifikowane zespoły

1/4 finału

Wyniki

Final Four

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Bibliografia 
 
 
 

EHF Liga Mistrzyń 2015/2016